Во — многозначный термин:

Фамилии 
 Во () — вьетнамская фамилия, соответствующая китайской фамилии  (武).
 Во () — британская ( или ) и французская () фамилия.

Персоналии 
 Во, Ивлин (1903—1966) — английский писатель-романист.
 Во, Клотильда де (1815—1846) — французская писательница, возлюбленная Огюста Конта.
 Во Нгуен Зяп (вьетн. Võ Nguyên Giáp, 武元甲, 1911—2013) — вьетнамский генерал и политик.
 Во Хонг Фыонг (род. 1979) — вьетнамская шахматистка.
 Во, Эндрю Скотт (1810—1878) — офицер британской армии, один из руководителей геодезической службы Британской Индии.

Топонимика 
 Во — коммуна во Франции, в департаменте Алье.
 Во — коммуна во Франции, в департаменте Верхняя Гаронна.
 Во — коммуна во Франции, в департаменте Вьенна.
 Во — коммуна во Франции, в департаменте Мозель.
 Во () — распространённое на Шетландских островах название узкого залива.
 Во — кантон в Швейцарии.
 Барония Во — феодальное владение, существовавшее в 1285—1359 годах на территории современного швейцарского кантона Во.
 Во () — коммуна в Италии.

Прочее 
 Во — двадцать четвёртая буква армянского алфавита. Транскрипция «o».

См. также 
 ВО